В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1990 года в южноамериканской континентальной зоне (КОНМЕБОЛ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1990 (отборочный турнир).

10 стран КОНМЕБОЛ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1990 года. Южноамериканская континентальная зона получила 3,5 (из 24) путёвок в финальный турнир.  (чемпион мира) получила путёвку автоматически, оставив 2.5 путёвки для розыгрыша между 9 странами.

9 страны были разбиты на 3 группы по 3 команды. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители двух групп получали путёвки, а победитель группы с худшим результатом выходил в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

Примечание: Во втором тайме на 67-й минуте при счёте 1-0 в пользу Бразилии (гол забил Карека на 50-й минуте) чилийский вратарь Роберто Рохас симулировал травму, якобы нанесённую ему брошенной с трибуны петардой, после чего команда Чили отказалась продолжать игру. После расследования ФИФА присудила Бразилии победу со счётом 2-0 и дисквалифицировала сборную Чили на следующий отборочный цикл, а самого Рохаса — пожизненно (в 2001 году дисквалификация была снята).

Сравнение победителей 

 и  получили путёвки.

 вышла в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Чемпионат мира по футболу 1990
1990